

Osoby o nazwisku Pirandello 
  (ur. 1899, zm. 1975) – włoski malarz, syn Luigiego
  (ur. 1900, zm. 1928) – włoski piłkarz
 Luigi Pirandello (ur. 1867, zm. 1936) – włoski dramaturg, pisarz, noblista (1934)
  (ur. 1895, zm. 1972) – włoski dramaturg (komediopisarz) i poeta

Astronomia 
 (12369) Pirandello – planetoida z głównego pasa asteroid